Charras kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Charras (ort i Argentina), Córdoba,

Frankrike 

 Charras, kommun i departementet Charente, 

Robotskapade Argentinaförgreningar